Ala II Gallorum ist eine römische Auxiliareinheit und steht für:

 Ala II Claudia Gallorum
 Ala II Gallorum (Cappadocia)
 Ala II Gallorum et Pannoniorum